Der Aa-kerk, een middeleeuwse kerkgebouw in het centrum van de stad Groningen
Aa-kerk (Aakirkeby), een luthers kerkgebouw in de Deense stad Aakirkeby op het eiland Bornholm